Saint Bernard eller Saint-Bernard  kan syfta på följande platser:

Geografi

Filippinerna 

 Saint Bernard, Filippinerna, kommun, Östra Visayas, Province of Southern Leyte,

Frankrike 

 Saint-Bernard, Ain, kommun i departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Bernard, Côte-d'Or, kommun i departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Bernard, Haut-Rhin, kommun i departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Saint-Bernard, Isère, kommun i departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Lilla Sankt Bernhardspasset, bergspass,

Kanada 

 Saint-Bernard (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches,

Schweiz 

 Sankt Bernhardspasset, bergspass, Valais,

USA 

 Saint Bernard (ort), Ohio, Hamilton County, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar